

Przewodniczący Zgromadzenia

Przewodniczący Izby Reprezentantów

Przewodniczący Izby Narodów

Bibliografia 
 

B
Polityka Bośni i Hercegowiny